Элеонора Гонзага (1493—1570) — герцогиня Урбинская
 Элеонора Гонзага (1598—1655) — императрица Священной Римской империи
 Элеонора Гонзага (1630—1686) — императрица Священной Римской империи